Chenois (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
Chenois (België), een plaats in België